Iviangiusat bezeichnet:
 Iviangiusat (Berg, Maniitsoq) (Pattefjeld), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Iviangiusat (Berg, bei Narsarmijit), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iviangiusat (Berg, bei Salliit), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iviangiusat (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iviangiusat (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iviangiusat (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Iviangiusat (Berggebiet, Nuuk), Berggebiet im Distrikt Nuuk, Grönland
 Iviangiusat (Berggebiet, Qaqortoq), Berggebiet im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iviangiusat (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iviangiusat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland